Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 2011/2012 — 70-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу, а также четвертый розыгрыш, прошедший по системе . Финальный матч прошёл в мае 2012 года. Победитель Кубка получил право выступления в Лиге Европы 2012/13.

Регламент 
На всех этапах победители пар определяются по результату одного матча. Если матч за Кубок Латвии закончится в основное время вничью, то назначается дополнительное время (два дополнительных тайма по 15 минут каждый, без перерыва), но если и в дополнительное время не выявится победитель, то он определяется в серии 11-метровых ударов.

Соревнование состоит из двух этапов:
 первый этап — с первого по третий раунд включительно;
 второй этап — с 1/8 финала по финальный матч включительно.

1/64 финала 
Жеребьёвка первого раунда Кубка Латвии по футболу состоялась 26 мая 2011 года в здании Латвийской футбольной федерации. В нём приняли участие футбольные клубы из региональных лиг, а также Второй лиги, которые были разделены на две группы по географическому принципу.

Группа «А» (Курземе, Земгале, Рига)

Группа «Б» (Видземе, Северо-Восток, Латгале)

1 Футбольный клуб «Айзкраукле» отказался от участия в розыгрыше Кубка Латвии.
 Зеллис (Гулбене) — по результатам жеребьёвки проходит дальше.
 Несмотря на то, что матч «Плявиняс ДМ» — «Кварцс» (Мадона) должен был состояться в Плявиняс, он всё же прошёл в Мадоне.

1/32 финала 
Жеребьёвка второго раунда Кубка Латвии по футболу состоялась 8 июня 2011 года в здании Латвийской футбольной федерации, в котором приняли участие победители первого раунда.

2 Футбольный клуб «Смилтене» отозвал свою заявку об участии в розыгрыше Кубка Латвии.

1/16 финала 
Жеребьёвка третьего раунда Кубка Латвии по футболу состоялась 21 июня 2011 года в здании Латвийской футбольной федерации, в котором приняли участие победители второго раунда, а также 10 клубов Первой лиги. По результатам жеребьёвки победители пар «Озолниеки» — «Упесциемс» и «Тукумс 2000» — «Ауда» (Кекава) сыграют между собой дополнительный матч за место в 1/8 финала Кубка Латвии по футболу.

1/8 финала 
Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Латвии по футболу состоялась 25 июля 2011 года в здании Латвийской футбольной федерации, в котором приняли участие победители третьего раунда, а также 9 клубов Высшей лиги.

1/4 финала 
Жеребьёвка 1/4 финала Кубка Латвии по футболу состоялась 24 января 2012 года в здании Латвийской футбольной федерации, в котором приняли участие победители 1/8 финала.

3 Футбольный клуб «Юрмала-VV» сменил своё название на «Даугава» и перебазировался в Ригу.

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2011
 Первая лига Латвии по футболу 2011
 Вторая лига Латвии по футболу 2011

Примечания

Ссылки 
 Регламент Кубка Латвии по футболу на 2011/2012 год
 Сайт Латвийской футбольной федерации

2011/2012
Футбол в Латвии в 2011 году
Футбол в Латвии в 2012 году